Линарес 1991 — 9-й международный шахматный турнир Ciudad de Linares, проходивший с 23 февраля по 14 марта 1991 года.

 Категория: XVII (средний рейтинг: 2658)

Впервые в Линаресе количество участников достигло максимума — 14. Из них 8 входили в первую десятку рейтинг-листа ФИДЕ, остальные — в первые 50.

Контроль времени — на 40-м и 60-м ходу перед доигрыванием.
 
В турнире сыграна 91 партия, 53 завершились победой (32 победы белым цветом, 21 — чёрным), 38 — вничью (результативность 58,3%). 

Спонсор турнира, Луис Рентеро Суарес (), известный противник коротких ничьих, предложил бонус $2000 тем из участников, кто в среднем будет делать более 40 ходов в своих партиях. Этим объясняется как высокая результативность турнира, так и отсутствие коротких ничьих (из 38 закончившихся вничью партий ни одна не была короче 22 ходов). Экстра-бонус за наименьшее количество сделанных ничьих получил Александр Белявский.

Движение по турам

Таблица

Примечания

Литература 
 Иванчук В. М. Супертурнир в Линаресе.— Киев: Медэкол, 1992.— 78 с. ISBN 5-8292-0019-8, ISBN 9785829200190.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Линарес (шахматный турнир)
Февраль 1991 года
Март 1991 года
1991 год в шахматах